Patricia Reyes puede referirse a:

Patricia Reyes Spíndola (1953), actriz mexicana.
Patricia Reyes Rivera (1973), política española.